Paraleyrodes är ett släkte av insekter. Paraleyrodes ingår i familjen mjöllöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mjöllöss
Paraleyrodes